Treeck ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Schulz van Treeck (1903–1958), deutscher Mediziner und Pionier der Otoskopie 
 Ansgar Maria van Treeck (* 1957) deutscher Fotograf 
 Bernhard van Treeck (* 1964), deutscher Fachbuchautor 
 Dieter Treeck (* 1936), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Gustav van Treeck (1854–1930), königlich-bayerischer Hofglasmaler 
 Till van Treeck (* 1980), deutscher Sozialökonom
 Werner van Treeck (* 1943), ehemaliger Professor für Arbeitspolitik

Treeck ist der Name des Unternehmens:
 Gustav van Treeck Werkstätten für Mosaik und Glasmalerei